Ignatiy Nesterov (né le  à Tachkent en RSS d'Ouzbékistan) est un footballeur international ouzbek.

Biographie 
Nesterov commence sa carrière au Dinamo Samarqand en 2001, mais n'y reste qu'un an avant de rejoindre le Pakhtakor Tachkent où il reste pendant huit saisons. Il passe FK Bunyodkor entre 2009 et 2013 avant de retourner à Tachkent dans le club du Lokomotiv. Il rejoint par la suite le club saoudien de l'Ohod Club en .

Depuis 2002, il joue avec l'équipe d'Ouzbékistan de football et fait notamment partie de la liste des appelés pour les Coupe d'Asie des nations de 2011, 2015 et 2019.

Statistiques

Palmarès 
 Pakhtakor Tachkent
 Champion d'Ouzbékistan en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 Vainqueur de la Coupe d'Ouzbékistan en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
 Vainqueur de la Coupe de la CEI en 2007.

 FK Bunyodkor
 Champion d'Ouzbékistan en 2009, 2010, 2011 et 2013.
 Vainqueur de la Coupe d'Ouzbékistan en 2010, 2012 et 2013.

 Lokomotiv Tachkent
 Vainqueur de la Coupe d'Ouzbékistan en 2014.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du FK Bunyodkor
Joueur du Lokomotiv Tachkent
Naissance en juin 1983
Naissance à Tachkent